threadsafe ist
 das englische Adjektiv zur Threadsicherheit
ThreadSafe ist
 ThreadSafe, eine Software zur Analyse von Java-Programmcode